Села:
 Верби — Житомирська область, Ємільчинський район
 Верби — Херсонська область, Нижньосірогозький район